Der Wahlkreis Vechta ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Dinklage, Lohne (Oldenburg), Vechta und die Gemeinden Bakum, Goldenstedt, Holdorf, Steinfeld (Oldenburg) sowie Visbek.

Nicht zum Wahlkreis Vechta gehören die Stadt Damme und die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden des Landkreises Vechta. Diese gehörten ursprünglich auch zum Wahlkreis, 2003 wurden sie erstmals dem Wahlkreis Bersenbrück zugeordnet.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Vechta sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist André Hüttemeyer (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Tanja Meyer (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 68.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Vechta acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stephan Siemer (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 68.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Siemer, Stephan" |Stephan Siemer
|60,2
|57,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Schaffhausen, Sam" |Sam Schaffhausen
|20,3
|20,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wienken, Jan" |Jan Wienken
|5,2
|5,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Langfermann, Johannes" |Johannes Langfermann
|5,7
|7,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Kache, Ralf" |Ralf Kache
|2,4
|2,6
|-
| AfD
| data-sort-value="Sager, Sven" |Sven Sager
|4,0
|4,2
|-
| BGE || || ||0,0
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Luhr, Heinrich" |Heinrich Luhr
|1,4
|0,5
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI
| data-sort-value="Tönjes, Mike" |Mike Tönjes
|0,8
|0,6
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,4
|-
| Piratenpartei || || ||0,1
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,5 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Vechta sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stephan Siemer (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 68.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Siemer, Stephan" |Stephan Siemer
|64,2
|57,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Fischer, Martin" |Martin Fischer
|20,1
|18,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Langfermann, Johannes" |Johannes Langfermann
|4,5
|12,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wienken, Jan" |Jan Wienken
|6,5
|7,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Parizsky, Peter" |Peter Parizsky
|1,7
|1,5
|-
| Piratenpartei || || ||1,4
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Luhr, Heinrich" |Heinrich Luhr
|3,1
|1,2
|-
| NPD || || ||0,5
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 60,2 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Vechta sechs Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stephan Siemer (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Siemer, Stephan" | Stephan Siemer
| 58,5
| 65,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Stuntebeck, Kristina " | Kristina Stuntebeck
| 24,0
| 16,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Lübbe, Paul" | Paul Lübbe
| 10,8
| 9,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wienken, Jan " | Jan Wienken
| 2,9
| 3,9
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Parizsky, Peter " | Peter Parizsky
| 3,0
| 3,1
|-
| NPD
| data-sort-value="Pohl, Markus " | Markus Pohl
| 0,7
| 0,9
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
|Familien-Partei
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 59,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Vechta)